American Mutoscope and Biograph Company – casa di produzione cinematografica statunitense 
 Biograph – album di Bob Dylan del 1985